Citoyens clandestins est une mini-série télévisée française en  réalisée en 2022 par Laetitia Masson.

Cette fiction, qui est une production de Scarlett Production pour Arte, est une adaptation libre du roman policier du même titre de l'écrivain français DOA (Hervé Albertazzi) paru en 2007 aux éditions Gallimard.

Synopsis

Distribution 
 Raphaël Quenard : Lynx
 Nailia Harzoune : Amel Balhimer
 Gringe : 
 Pierre Arditi : 
 Nicolas Duvauchelle : Ponsot
 Frédéric Pierrot : 
 Idir Chender : 
 Laurent Stocker :

Production

Genèse et développement 
La série est créée, écrite et réalisée par Laetitia Masson.

Attribution des rôles

Tournage 
Le tournage de la série a lieu du  au  en région parisienne ainsi que dans l'Oise, le Vercors, le Calvados, les Pyrénées-Orientales et en Espagne.

Fiche technique 

 Titre français : Citoyens clandestins
 Genre : Policier
 Production : Florence Dormoy
 Sociétés de production : Scarlett Production
 Réalisation : Laetitia Masson
 Scénario : Laetitia Masson
 Musique : 
 Décors : 
 Costumes : 
 Photographie : 
 Son : 
 Montage : 
 Maquillage : 
 Pays de production : 
 Langue originale : français
 Format : couleur
 Nombre de saisons : 1
 Nombre d'épisodes : 4
 Durée : 
 Dates de première diffusion :

Références 

Série télévisée créée en 2022
Série télévisée française des années 2020
Mini-série française
Série télévisée policière française
Série télévisée se déroulant en France
Série télévisée se déroulant en Espagne
Série télévisée en français